P2, P 2  eller P-2 kan syfta på:

 Sveriges Radio P2 – en svensk radiokanal
 NRK P2 – en norsk radiokanal
 Propaganda Due – italiensk frimurarloge
 P 2 Hässleholm – ett pansarförband inom svenska armén 1942–2000, se Skånska dragonregementet (pansar)
 P2 (lagringsmedia) – ett lagringsformat för video.
 P2 (film) – en thriller från 2007.
 Persona 2 – en datorspelsduologi
 P-2 Neptune – ett amerikanskt havsövervaknings- och ubåtsjaktflygplan.